Халкиопа () — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии:
 Халкиопа (дочь Алкона) — дочь афинянина Алкона, с отцом бежала в Халкиду на Эвбее, см. мифы Аттики.
 Халкиопа (дочь Еврипила) — возлюбленная Геракла.
 Халкиопа (дочь Рексенора) — жена Эгея, см. мифы Аттики.
 Халкиопа (дочь Ээта) — жена Фрикса.

Имена греческого происхождения